Семьинское — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области России, входит в состав Красносельского сельского поселения.

География 
Село расположено в 16 км к югу от Юрьев-Польского.

История 
В XV — начале XVI вв. являлось вотчиной Владимирского Успенского женского монастыря.
В 1512 было куплено московским князем и до середины XVII века числилось государевым дворцовым селом. В XVIII и XIX вв. принадлежало графу Шереметьеву, было центром Семьинской волости Юрьев-Польского уезда.

В XIX — начале XX века село являлось центром Семьинской волости Юрьевского уезда, с 1925 года — в составе Калининской волости Юрьев-Польского уезда Иваново-Вознесенской губернии.

С 1929 года село являлось центром Семьинского сельсовета Юрьев-Польского района, с 1959 года — в составе Кучковского сельсовета, с 2005 года — в составе Красносельского сельского поселения. В годы Советской Власти в селе размещалась центральная усадьба колхоза им. Ленина (обр. 1931).

Население

Инфраструктура 
В селе имеются Семьинская основная общеобразовательная школа, дом культуры, отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В настоящее время в селе сохранилась Никольская церковь (1825).

Археология 
На Семьинском городище к юго-востоку от села Семьинское на левом берегу реки Ко́локши найден стиль-писа́ло типа 4. Гончарные клейма с геометрическим рисунком «вращающиеся» колёса с Семьинского городища датируются XII — первой половиной XIII века. На Семьинском городище был найден фрагмент каролингской шпоры первого типа с сигарообразным шипом и прямой скобой.

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир».

Населённые пункты Юрьев-Польского района